Das Damendoppel der Australian Championships 1968  war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerinnen waren Lesley Turner und Judy Tegart.

Setzliste 
{| class="wikitable" style="text-align:center;line-height:1.3em"
|- style="background:#EFEFEF"
|Nr.||Paarung||Erreichte Runde
|- style="background:#FFE7BA"
|1.||style="text-align:left"|||Halbfinale
|- style="background:#FFF68F"
|1.||style="text-align:left"|||Sieg
|- style="background:#BFEFFF"
|3.||style="text-align:left"|||Finale
|-
|3.||style="text-align:left"|||Viertelfinale
|-
|5.||style="text-align:left"|||Viertelfinale
|- style="background:#FFE7BA"
|5.||style="text-align:left"|||Halbfinale
|}

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1968